Собачья жизнь (мультсериал):

 Собачья жизнь (мультсериал, 1969) — чехословацкий мультсериал 1969 года.
 Собачья жизнь (мультсериал, 1993) — американский мультсериал 1993 года.